Bayano – comune del Panama
 Bayano – fiume del Panama  
 Bayano – lago del Panama